Aceasta este o listă de publicații din Botoșani:

 Actualitatea botoșăneană, http://www.actualitateabotosaneana.ro
 Botoșani24.ro, https://botosani24.ro
 Banul Botoșănean, http://www.banulbotosanean.ro
 Botoșăneanul, http://www.botosaneanul.ro
 Evenimentul de Botoșani, http://www.evenimentuldebotosani.ro 
 Jurnalul de Botoșani
 Jurnalul literar Botoșani, http://www.jurnalulliterar.ro
 Monitorul de Botoșani

 Televiziuni
 Tele M - http://www.telembt.ro

 Publicații online

 Botoșani24.ro, https://botosani24.ro

 BotosaniNews, http://www.botosaninews.ro
 http://www.ziarebotosani.ro
 Știri Botoșani, http://www.stiri.botosani.ro
 http://www.botosaninecenzurat.ro

 Publicații din Dorohoi
 http://www.dorohoinews.ro

Publicații defuncte din Botoșani
 Jurnalul de Est

Vezi și 
 Listă de ziare din România

Botoșani
Publicații
 Listă, Publicații